2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Sumite – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa;
 Jezioro Sumite – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)